«Серце матері» — радянський вірменський художній фільм-мелодрама 1957 року.
 «Серце матері» — радянський художній фільм 1965 року
 «Серце матері» — російськомовний телесеріал 2019 року знятий в Україні.